Yohanan (hébreu : יוחנן), qui signifie « YHWH fait grâce », est un prénom hébreu masculin théophore dérivé de la racine sémitique Ḥ-N-N. Il est l'inverse de   Hanania (). La forme féminine correspondante est Yohanna. Il a donné en français le prénom « Jean ».

Sa forme simple, sans l'emprunt au Tétragramme, est .

Il est ou a été porté par :

des personnages bibliques 
 Yohanan ben Kareah, général des armées au temps de Jérémie
 Yohanan ben Yoyada, grand prêtre d'Israël sous Artaxerxès II alors que la Judée était une province perse achéménide

des personnages de la période du Second Temple 
 Yohanan ben Shimon, grand prêtre de la lignée de Yehoyariv, père de Mattathias le Hasmonéen
 Yohanan Hyrkanos I, grand prêtre hasmonéen et roi d’Israël
 Yohanan ben Nadvaï ou Narvaï, grand prêtre de la fin de la période du Second Temple 
 Yohanan miGoush Halav, patriote judéen et chef militaire lors de la Grande Révolte

des docteurs de la Mishna et du Talmud 
 Rabban Yohanan ben Zakkaï, l’un des plus importants docteurs de la Mishna, fondateur du synode de Jamnia et perpétuateur du judaïsme rabbinique
 Rabbi Yohanan ben Bag Bag
 Rabbi Yohanan ben Nouri
 Rabbi Yohanan ben Beroka
 Rabbi Yohanan Hasandlar
 Rabbi Yohanan bar Nappaha, généralement désigné comme Rabbi Yohanan sans autre précision, scholarque de l’académie de Tibériade dont les enseignements fondent le Talmud de Jérusalem

Il s’agit également du nom de Yohanan haMatbil, devenu en grec Ιωάννης ο Βαπτιστής (Iôannès o Baptistès) puis Ioannes Baptista en latin, desquels dérivent les prénoms Jean, , , , etc.

Prénom hébraïque
Nom théophore